Violi ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Violi (1883–1933), italienischer Bildhauer
 Lorenzo Violi (1474–?), italienischer Notar, „Stenograph“ der Predigten von Girolamo Savonarola
 Paolo Vietti-Violi (1882–1965), Schweizer Architekt